Wedekind steht für:

 Wedekind, deutscher Familien- und männlicher Vorname
 Wedekind zur Horst, mehrstämmiger Familienname
 Wedekind (Band), österreichische Band